Семиріччя — географічна область в Центральній Азії
 Семиріччя — історична область на території сучасних Індії, Пакистану, Тибету

Див. також 
 Семиріченська область — адміністративна одиниця в Російській імперії
 Семиріч'є
 Оссіріанд (з синдарину — «Семиріччя») — назва вигаданого краю в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна
 Семиріченська порода — порода свиней, виведена в Казахстані